Усть-Пристанский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Пристанском районе Алтайского края России. Административный центр — село Усть-Чарышская Пристань.

Глава муниципального образования Усть-Пристанский сельсовет – Александр Михайлович Юрочкин, избранный на эту должность 10 февраля 2013 года.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 5136 человек, в том числе 2365 мужчин и 2771 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 Беспалово (село) — 
 Усть-Чарыш (село) — 
 Усть-Чарышская Пристань (село, административный центр) — 
 Шипуново (село) —

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Пристанского района
Сельские поселения Алтайского края